Adam Humphries (né en 1993), joueur américain de football américain ;
Barry Humphries (né en 1934), humoriste, acteur, scénariste et compositeur australien ;
Jay Humphries (né en 1962), joueur américain de basket-ball ;
Kaillie Humphries (née en 1985), bobeuse canadienne ;
Kris Humphries (né en 1985), joueur américain de basket-ball ;
Scott Humphries (né en 1976), joueur de tennis américain.